Вячесла́в Влади́мирович Гладко́в (род. 15 января 1969, с. Кучки, Каменский район, Пензенская область, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Губернатор Белгородской области с 27 сентября 2021 ( 18 ноября 2020 — 27 сентября 2021). Секретарь Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия» с 25 марта 2022. Член Государственного совета Российской Федерации с 16 ноября 2021.

Заместитель губернатора города Севастополя (28 июля 2016 — 16 апреля 2018). Заместитель председателя правительства Ставропольского края — руководитель аппарата правительства (13 июня 2018 — 18 ноября 2020).

Биография 
Вячеслав Гладков родился 15 января 1969 года в селе Кучки, Пензенской области.

Образование 
В 1996 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «экономист». Позднее получил дополнительное образование, завершив обучение в Пензенском государственном университете по специальности «муниципальное управление». В 2012 году завершил обучение в магистратуре РАНХиГС по специальности «магистр менеджмента».

Кандидат экономических наук. В 2012 году в Грозненском государственном нефтяном техническом университете им. академика М. Д. Миллионщикова защитил диссертацию на тему «Формирование и развитие региональных сельскохозяйственных кооперативных рынков (на материалах Пензенской области)».

Является выпускником третьего потока Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, так называемой «школы губернаторов».

Работа в Пензенской области 
Трудовую деятельность начал в 1997 году в ОАО «Пензенское управление строительства». Сначала в качестве экономиста по договорной и претензионной работе, но в тот же год был назначен руководителем финансовой группы централизованной бухгалтерии.

В 2000 году перешёл на государственную службу и последующие 16 лет проработал в администрации города Заречный Пензенской области. Сначала работал в должности заместителя начальника, а затем — начальника экономического отдела по экономике и развитию рыночных отношений. С 2002 по 2005 год был заместителем главы администрации Заречного по экономике и развитию предпринимательства, а с 2005 по 2009 — первым заместителем главы администрации.

30 октября 2008 года вступил в партию «Единая Россия». В тот же год на конкурсе муниципальных образований, проводившемся Минрегионразвития, стал одним из победителей в номинации «Лучший муниципальный служащий».

С 24 апреля 2009 по 23 сентября 2016 года — глава города Заречный. Осенью 2015 года стало известно о подготовке проекта указа президента РФ о снятии с 1 января 2016 статуса закрытого административно-территориального образования с шести городов, в том числе и с «города атомщиков» Заречного. Гладков тогда заявил, что «этого категорически делать нельзя», и в конечном счёте сумел пролоббировать сохранение статуса ЗАТО со всеми его льготами.

Работа в Севастополе и Ставропольском крае 
С сентября 2016 по конец марта 2018 года Вячеслав Гладков работал в должности заместителя губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по внутренней политике. По данным источников «Коммерсанта», Гладков был направлен в Севастополь для решения двух задач: избрать Дмитрия Овсянникова (на тот момент врио, избран на прямых выборах в сентябре 2017 года) и провести выборы президента (Владимир Путин получил 90,19 % при явке чуть выше 70 %). Сразу после успешной президентской кампании Вячеслав Гладков хотел уволиться по собственному желанию, но остался в должности до июня, пока ему не подыскали замену.

13 июня 2018 года Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назначил Вячеслава Гладкова своим зампредом краевого правительства по внутренней политике, одновременно Гладков был назначен руководителем аппарата правительства Ставропольского края. После переизбрания на выборах 2019 года Владимир Владимиров сформировал новое состав правительство, Вячеслав Гладков сохранил свои позиции и остался на посту заместителя председателя Правительства Ставропольского края — руководителя аппарата Правительства региона. Во время работы на Ставрополье был членом президиума Ставропольского регионального политического совета партии «Единая Россия».

Губернатор Белгородской области 
18 ноября 2020 года Указом Президента России Владимира Путина Вячеслав Гладков назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного главой региона. Губернаторские выборы назначены на ближайший единый день голосования — 19 сентября 2021 года.

На этом посту он сменил Дениса Буцаева, временно исполнявшего обязанности губернатора по должности с 22 сентября по 18 ноября 2020, после ухода в отставку по собственному желанию Евгения Савченко, руководившего Белгородской областью почти 27 лет.

После назначения Вячеслав Гладков заявил, что «пока приехал один» и «ждать кадровой революции не надо», назвав первоочередными задачами борьбу с коронавирусом, повышение доходов белгородцев и выполнение национальных проектов.

Победил на выборах губернатора 19 сентября 2021 года с результатом 78,79 %. Вступил в должность губернатора 27 сентября того же года.

24 февраля 2023 года стало известно о госпитализации Гладкова с отравлением.

Семья 
Женат, четверо детей и одна внучка.

Доходы и собственность 
Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 3 млн 427 тыс. рублей, супруги — 1 млн 707 тыс. рублей.

Награды 
 Медаль «За заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства России» (2003).
 Почётные грамоты губернатора Пензенской области, министерства регионального развития Российской Федерации, МВД и ряда других ведомств.
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (Минобороны России).
 Вячеслав Гладков получил звание «Губернатор года» на политической премии РАСО «Гамбургский счёт». Премию учредила Российская ассоциациация по связям с общественностью в 2016 году. Её присуждают политикам, партиям, политическим группам, которые продемонтировали результативность, технологичность и креативность. Гл  ладков обошёл глав ЯНАО Дмитрия Артюхова, Ростовской области Василия Голубева, Вологодской области Олега Кувшинникова и Приморского края Олега Кожемяко (2022).

Санкции 
В ноябре 2022 г. внесен в санкционные списки Великобритании за поддержку вторжения в Украину. С 15 декабря 2022 года находится под санкциями США.

Примечания 

Члены «Единой России»
Политики Севастополя
Политики Ставропольского края
Губернаторы Белгородской области
Действующие главы регионов России
Главы городов России